Тошков може да се отнася за:
 Венелин Тошков (р. 1953), български футболист
 Христо Тошков (1944-1999), български политик

Вижте също 
 Тошкови